Группа В чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 1970 — 2-й розыгрыш чемпионата Европы среди юниоров под эгидой ИИХФ группы В. Турнир проходил с 26 декабря 1969 года по 2 января 1970 года в австрийских городах Капфенберг, Брук-ан-дер-Мур и Леобен. В чемпионате приняло участие 7 команды. Победителем турнира стала сборная Норвегии, которая перешла в группу А
чемпионата Европы 1971 года среди юниоров.

В турнире группы А чемпионата Европы 1970 года последнее место заняла сборная Швейцарии, которая на следующий год присоединилась к составу участников группы B.

Участвующие команды

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 
 В матче Югославия — Польша, вратарь сборной Югославии играл без шлема и маски. В одном из моментов игры шайба попала ему в лицо и нанесла серьёзную травму. Этим можно объяснить счёт 20:0.

Время местное (UTC+1).

Финальный раунд

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+1).

Финал 
Время местное (UTC+1).

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Информация о турнире  passionhockey.com

1970 год в хоккее
1969 год в хоккее
Ю
B
Декабрь 1969 года
Январь 1970 года
Чемпионаты Европы в 1970 году
Спорт в Австрии в 1969 году
Спорт в Австрии в 1970 году